Around the World Live – album video dei Deep Purple del 2008
 Around the World Live – album video dei Jethro Tull del 2013